

Ім'я 
Жорж () — французький варіант чоловічого ім'я Юрій.

Особи з ім'ям Жорж 

 Жорж Бізе (1838—1875) — французький композитор, диригент, піаніст епохи романтизму.
 Жорж Брасанс (1921—1981) — французький поет, автор і виконавець пісень.
 Жорж де Латур (1595—1652) — французький живописець з Лотарингії.
 Жорж Дельрю (1925—1992) — французький композитор та музикант, спеціаліст у галузі кіномистецтва.
 Жорж Жак — (1916—2004) — французький футбольний функціонер.
 Жорж Леметр (1894—1966) — бельгійський католицький священик, астроном і математик, один з авторів теорії розширення Всесвіту.
 Жорж Мельєс (1861—1938) — французький підприємець, режисер, один з засновників світового кінематографа.
 Жорж Садуль (1904—1967) — французький історик кіно і критик.
 Жорж Санд (1804—1876) — французька письменниця XIX століття.
 Жорж Сіменон (1903—1989) — франкомовний письменник бельгійського походження, один з найвідоміших представників детективного жанру в літературі.
 Жорж Сера (1859—1891) — французький художник-неоімпресіоніст, засновник течії дивізіонізму і пуантилізму.
 Жорж Помпіду (1911—1974) — французький державний діяч, прем'єр-міністр (1962—1968) і президент (1969—1974) П'ятої республіки.
 Жорж Фейдо (1862—1921) — французький комедіограф.

Література 
  — роман Олександра Дюма, опублікований у 1843 році.

Топоніміка 
 Сен-Жорж-де-Рентамбо — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сен-Жорж-де-Шене — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сен-Жорж-де-Ґреень — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.

Інше 
  — історико-пригодницький роман французького письменника Олександра Дюма-батька, написаний у 1843 році.
  — пісня з однойменної платівки 1977 року Сільві Вартан, яка вийшла також окремо на платівці 45 об/хв.
 «Жорж» — готель у Львові у стилі пізнього історизму з елементами сецесії та ар-деко.
  — кінопремія заснована в 2005 році кіножурналістами та блогерами на честь французького підприємеця і режисера Жоржа Мельєса, яка присуджується за результатами голосування кіноглядачів, а не фахівців кіноіндустрії.

Примітки